Hirntot steht für:
 Adjektiv zu Hirntod
 Hirntot Records, Berliner Hip-Hop-Label